Línea 336 puede referirse a:

 Línea 336 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 336 de autobuses interurbanos de Madrid.